Нурлан Кудиярович Бекназаров (, род. 12 июня 1964 года, город Чимкент, Казахская ССР, СССР) — казахстанский государственный и общественный деятель, депутат Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента (с 2018 года).

Биография 
Окончил Алма-Атинский народный сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-экономист» в 1991 году, Южно-Казахстанский государственный университет имени М. О. Ауэзова по специальности «экономист-финансист».

1984—1992 гг. — методист, инженер, гл. инженер, заместитель директора, директор центрального стадиона им. Кажымукана г. Шымкент.

1992—1996 гг. — начальник областного управления по страхованию кредитов и инвестиции, первый заместитель генерального директора Южно-Казахстанской государственной страховой компании.

1996—2003 гг. — заместитель директора, вице-президент ЗАО «Сеним», ТОО «Санур», филиала АО «Трансойл».

1999—2018 гг. — избирался депутатом Шымкентского городского маслихата II, III, IV, V, VІ созывов.

2003—2011 гг. — председатель ревизионной комиссии Шымкентского городского маслихата двух созывов.

2011—2018 гг. — секретарь Шымкентского городского маслихата трех созывов.

В 2018 и 2023 гг. дважды избирался депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.

Секретарь Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам

Награды 
 2021 (2 декабря) — Орден «Парасат»;
 Орден Республики Казахстан «Құрмет».
 Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл».
 Юбилейная медаль «Астанаға 20 жыл».
 Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».
 Юбилейная медаль «Астанаға 10 жыл».
 Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының мәслихаттарына 20 жыл».
 Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл».
 Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының мәслихаттарына 25 жыл».
 Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл».
 «Почетная грамота» Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств.
 Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Конституциясына 25 жыл».
 Медаль «За вклад в развитие системы органов юстиции».
 Медаль «За вклад в развитие фельдъегерской связи».
 Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл».
 Юбилейная медаль «100 лет Министерству финансов Республики Казахстан».
 Медаль Министерства внутренних дел «За вклад в обеспечение правопорядка».
 «Қазақстан Республикасы мәслихаттарының құрметті депутаты».
 «Почетный гражданин города Шымкент».
 «Почетный юрист Республики Казахстан».

Примечания 

Члены партии «Аманат»
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Депутаты городских маслихатов Казахстана
Выпускники Южно-Казахстанского университета